CAT steht für:
 Calciumchlorid/DPTA-Auszug, Bodenuntersuchungsmethode
 Canadian Army Trophy, ehemaliger Schießwettbewerb für Kampfpanzer der NATO
 Capsule Ariane Technologies, siehe Ariane (Rakete)
 Anforderungskategorien für Twisted-Pair-Kabel, siehe Twisted-Pair-Kabel #Kategorien
 Kategorien zur Einordnung und Kennzeichnung von Mess- und Prüfgeräten für elektrische Anlagen, siehe Messkategorie
 Kategorien bei Instrumentenanflugverfahren, siehe Instrumentenlandesystem #ILS-Kategorien
 CAT (Amateurfunk) Computer Aided Transceiver, Fernsteuerung von Funkgeräten durch PCs
 Caterpillar, Baumaschinenhersteller
 Groupe CAT, Logistikunternehmen
 Cathinon, aus den Blättern des Kathstrauchs gewonnene Droge
 Central Africa Time, Zeitzone Afrikas
 Children’s Apperception Test, siehe Kinder-Apperzeptions-Test, projektives psychologisches Testverfahren für Kinder
 Chloramphenicol-Acetyltransferase, ehemals beliebtes Reportergen in der Molekularbiologie und Genetik
 Citizens Area Transit, öffentliche Nahverkehrssystem in Las Vegas
 City Airport Train bzw. City Air Terminal in Wien
 Compagnie Air Transport, eine ehemalige französische Fluggesellschaft
 Civil Air Transport, eine ehemalige chinesische Fluggesellschaft
 Classroom Assessment Teaching,  Lernkontrolle
 Clear Air Turbulence, umgangssprachlich „Luftloch“ genannt
 Climate Action Tracker, eine Internetseite zur Beobachtung von Maßnahmen für den Klimaschutz
 Coital Alignment Technique, Variante der Missionarsstellung
 Committee Against Torture, siehe UN-Ausschuss gegen Folter
 Compressed Air Technology, Grundlage für den Druckluftmotor und das Druckluftauto
 Computed Axial Tomography, Computertomographie
 Computer Aided oder Assisted Translation, Computerunterstützte Übersetzung
 Computer Aided Telescope, computerunterstützte Steuerung von Teleskopen
 Computer Aided Testing, Computer Assisted Testing, für computerunterstütztes Testen
 Computer-Assistiertes Testsystem zur computerunterstützten Psychodiagnostik der Bundeswehr, siehe CAT Testsystem
 Computergestütztes Adaptives Testverfahren in der psychologischen Diagnostik
 Construction Automobiles Tarnaise, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Convention against Torture, siehe UN-Antifolterkonvention
 Katalase (Gen-Name CAT), Enzym
 Cultures in America in Transition, kulturwissenschaftliche Publikationsreihe von Wissenschaftlicher Verlag Trier

C/A/T steht für:
 C/A/T, US-amerikanische Band

Cat steht für:
 Çat, Stadt in der Provinz Erzurum, Türkei
 Cat-Takelung, Takelungsart
 Katboot, Segelbootstyp
 Cat-Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Cat Ridge, Gebirgszug im Palmerland, Antarktika

Cat ist der Künstlername von:
 Lucy Cat (* 1994), deutsche Pornodarstellerin 
 Super Cat, auch Wild Apache, (William Maragh; * 1963), jamaikanischer Dancehall-Deejay

Cat ist ein Namensfragment von:
 Lucius Helvius Cat(…), antiker römischer Toreut

.cat steht für:
 .cat, Top-Level-Domain von Katalonien

cat steht für:
 cat (Unix), Unix-Kommando
 Katalanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Die Eingabe von Cat #1 führt aus technischen Gründen hierher, siehe dazu:
 Cat 1 (Album)

Siehe auch:
 Cat Island
 Le Cat
 The Cat
 Cat 1
 CAT-iq
 Alley Cat
 Sam & Cat
 Kat
 Catt
 Cut

CAT